Hajdamaczyzna (z tur. hajdamak = ścigać, z ukr. hajdamaka) – pojęcie używane dla określenia XVIII-wiecznych hajdamackich (kozackich) rebelii na Ukrainie Prawobrzeżnej wchodzącej w skład I Rzeczypospolitej; wyrażenie odnoszące się w szczególności do czasów koliszczyzny.

Zobacz też 
 hajdamacy
 rzeź humańska

I Rzeczpospolita